De Coppa Italia 1988–1989 was de 42ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 21 augustus 1988 en eindigde op 28 juni 1989 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Giovanni Zini in Cremona onder leiding van scheidsrechter Rosario Lo Bello. De beker ging voor de derde keer in de clubgeschiedenis naar titelverdediger Sampdoria, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor SSC Napoli.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 1988/89
 Serie B 1988/89

Bekervoetbal 1988/89
1989